Le championnat de Serie B 2019-2020 est la  édition de la deuxième division italienne.

Participants 
Pour Pordenone Calcio c'est la première participation en Serie B. Empoli et Frosinone retrouvent la deuxième division après seulement une saison en Serie A.

À l'issue de la saison 2018-2019 de Serie B, Palerme et Foggia sont relégués par la justice en Serie D après ne pas s'être inscrits en Serie B.

Compétition 
Par rapport à la saison passée le championnat passe de 19 à 20 équipes.

Classement 
 
|valign=top align=left width=50%|

|}

Barrages pour l'accession en Serie A 

 En cas d'égalité, le club avec le meilleur classement en saison régulière est déclaré vainqueur.

Barrages pour le maintien 
Les barrages se jouent entre le seizième et le dix-septième du classement.

Statistiques

Meilleurs buteurs 
Mise à jour :

Meilleurs passeurs 
Mise à jour :

Notes et références

 Site officiel

2019-2020
Italie M2
Football M2
Championnat M2